dawne gminy:
 gmina Zborów – dawna gmina wiejska, powiat stopnicki/buski, woj. kieleckie
 gmina Zborów – dawna gmina wiejska, powiat kaliski, woj. poznańskie
 gmina Zborów – dawna gmina wiejska, powiat zborowski, woj. tarnopolskie